Rambler:

 Rambler — интернет-портал.
 Rambler's Top100 — рейтинговая система.
 Rambler Телесеть — телеканал.
 Rambler Six — автомобиль от American Motors Corporation.
 Rambler%26Co — российская группа компаний, специализирующаяся на работе в сфере медиа и IT.